«Beato Antonio» puede referirse a:

Religión

Beatos 
 Beato Antonio de Strocónio, franciscano italiano - Festividad: 7 de febrero.
 Beato Antonio Migliorati (-1450), sacerdote italiano - Festividad: 25 de enero.
 Beato Antonio Torriani (-1494), sacerdote y presbítero de la Orden de los Ermitaños de San Agustín italiano - Festividad: 24 de julio.
 Beato Antonio Baldinucci (-1717), jesuita italiano - Festividad: 7 de noviembre.
 Beato Antonio Fournier (-1794), mártir francés - Festividad: 12 de enero.
 Beato Antonio Patirzi (-1311), ermitaño, monje, agustinos y sacerdote italiano - Festividad: 28 de marzo.
 Beato Antonio Grassi (-1671), sacerdote italiano - Festividad: 13 de diciembre.
 Beato Antonio Pavoni (-1374), dominico, sacerdote y mártir italiano - Festividad: 9 de abril.
 Beato Antonio Swiadek, sacerdote y mártir alemán - Festividad: 25 de enero.
 Beato Antonio Lesczewicz (-1943 ), sacerdote marinistas polaco - Festividad: 17 de febrero.
 Beato Antonio Chevrier (-1879), sacerdote fundador de la orden de la providencia del prado Festividad: 2 de octubre.
 Beato Antonio Page, (-1593), sacerdote y mártir británico - Festividad: 20 de abril.
 Beato Antonio Rewra (1869-1942), sacerdote y mártir polaco - Festividad: 1 de octubre.
 Beato Antonio Banassat (-1794), sacerdote y mártir francés - Festividad: 18 de agosto.
 Beato Antonio Bonfandini (-1482), franciscano italiano y sacerdote - Festividad: 1 de diciembre.
 Beato Antonio Fatati (-1484), obispo - Festividad: 9 de enero.
 Beato Antonio María Pucci (-1892), religioso y sacerdote italiano - Festividad: sin_datos.
 Beato Antonio Bajewski (1915-1941), franciscano lituano - Festividad: 12 de junio.
 Beato Antonio Neyrot (-1460), sacerdote dominico y mártir - Festividad: 10 de abril.
 Beato Antonio Cid Rodríguez, mártir salesiano español - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Perulles Estívill (1892-1936), sacerdote y mártir - Festividad: 12 de agosto.
 Beato Antonio Beszta (-1943), sacerdote y mártir - Festividad: 15 de julio.
 Beato Antonio Martín Slomsek (-1862), obispo esloveno - Festividad: 24 de septiembre.
 Beato Antonio Silvestre Moya (-1936), sacerdote y mártir español - Festividad: 8 de agosto.
 Beato Antonio Lucci de Bobino (-1752), obispo - Festividad: 25 de julio.
 Beato Antonio Julián Nowowiejski (1858-1941), obispo y mártir - Festividad: 28 de mayo.
 Beato Antonio della Chiesa (-1459), sacerdote y abad de los dominicos italiano - Festividad: 22 de enero.
 Beato Antonio María Schwart (1852-1929), sacerdote y fundador - Festividad: 15 de septiembre.
 Beato Antonio Martín Hernández (-1936), sacerdote y mártir salesiano español - Festividad: 10 de diciembre.
 Beato Antonio Constante Auriel (-1794), sacerdote y mártir francés - Festividad: 16 de junio.
 Beato Antonio Fernández Camacho, mártir salesiano - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Mohedano Larriva, mártir salesiano español - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Pancorbo López, mártir salesiano español - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Rodrigo Anton, mártir franciscano español - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Rodríguez Blanco sacerdote y mártir español - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Torrero Luque, mártir salesianos - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Varona Ortega, mártir dominico - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Enrique Canut Isus, mártir salesiano - Festividad: 6 de noviembre.
 Beato Antonio Sáez de Ibarra López, franciscano y mártir español - Festividad: 6 de noviembre.